G3 Torrent es un cliente BitTorrent de código abierto con licencia MIT. Su página principal en sourceforge establece:
Para crear lo más visualmente atractivo así como la aplicación basada en BitTorrent rica en características. Apunta a proporcionar un gran total de datos estadísticos y de la red en un formato visualmente autorizado.

G3 Torrent está escrito en Python y se ejecuta en Microsoft Windows. El programa se utiliza para descargar archivos usando tecnología peer-to-peer, en este caso usando el protocolo BitTorrent. G3 Torrent es comparable a Azureus, el cual está basado en Java.

Véase también 
 Comparativa de clientes BitTorrent

Enlaces externos 
 G3 Torrent en Sourceforge.net

Clientes BitTorrent libres
Proyectos de SourceForge